Die Liga e Dytë 2021/22 ist die 23. Saison der dritthöchsten Klasse im kosovarischen Männerfußball. Die Saison begann im September 2021 und endete mit dem 30. Spieltag im Mai 2022. Der KF Vjosa durfte sich am Ende der Saison zum Meister krönen und gleichzeitig mit KF Rilindja 1974 in die Liga e Parë aufsteigen.

Statistiken

Tabelle 
Dieses Jahr treten 16 Mannschaften an. Der Meister und der Vizemeister steigen in die Liga e Parë auf, während die zwei letztplatzierten in die Liga e Tretë absteigen. Die Neulinge aus der untersten Liga sind der FC Prizren, KF Shkëndija Hajvali und KF Kosova VR. Die abgestiegene Mannschaft aus der Liga e Parë  KF KEK ersetzt die aufgestiegenen KF Rahoveci und KF Fushë Kosova. Der Vëllazeria Zhur hat sich aufgrund einer finanziellen Schieflage aus der Liga zurückgezogen.  

{|
|Zum Saisonende 2020/21:

Weblinks 

 Tabelle der Liga e Dytë

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb im Kosovo
Fußballsaison 2021/22